Viadana – comune in provincia di Mantova
Viadana – frazione di Calvisano, in provincia di Brescia
Viadana – feudo imperiale
Lodovico Grossi da Viadana – musicista italiano